

События 

 6 января — Гарольд Годвинсон становится королём Англии.
 Король Англии Гарольд II женится на Эдите, дочери Эльфгара.
 Сентябрь — высадка на севере Англии армии Харальда Сурового и Тостига. Победа при Йорке над Эдвином и Моркером.
 25 сентября — битва при Стамфорд-Бридже между королём Англии Гарольдом II и королём Норвегии Харальдом III Суровым и Тостигом. Поражение и гибель Харальда Сурового и Тостига.
 1066—1093 — король Норвегии Олаф III Тихий, сын Харальда III Сурового. Продолжение христианизации Норвегии.
 1066—1069 — король Норвегии Магнус II Босой. Соправитель Олафа.
 28 сентября — норманны во главе с герцогом Вильгельмом высадились в Англии, в Певенси. Началось Нормандское завоевание Англии.
 14 октября — битва при Гастингсе. Поражение англосаксонской армии. Гибель короля Гарольда и его братьев Гирта и Леофвина. Взятие Лондона норманнами. Бегство вдовы Гарольда с пятью детьми на запад.
 25 декабря — коронация Вильгельма.
 1066—1087 — король Англии Вильгельм I Завоеватель (1027—1087).
 Папа римский Александр II одобряет вторжение Вильгельма.
 У власти в Сельджукском султанате визирь Низам аль-Мульк (1017—1090) (визирь с 1063), спасающий страну от развала.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1066 году
 Аль-Афдаль Шаханшах

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1066 году

 Гарольд II Годвинсон, последний англосаксонский король Англии.
 Эдуард Исповедник, английский король.

См. также